Козьмодемьян — село в Островском районе Костромской области;
 Кузьминки осенние (Козьмодемьян) — день народного календаря славян.
 Кузьминки летние (Козьмодемьян) — день народного календаря славян, отмечаемый .